Le dimanche  est le 176 jour de l'année 1865.

Décès 
 William Feilding (7e comte de Denbigh) (né le ), homme politique britannique

Voir aussi 
 25 juin et juin 1865